Alexander Menschikow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Danilowitsch Menschikow (1673–1729), russischer Staatsmann und General
 Alexander Sergejewitsch Menschikow (1787–1869), russischer General